Bogenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ariela Bogenberger (* 1962), deutsche Drehbuchautorin, Produzentin, Kabarett-Regisseurin und Journalistin
 Klaus Bogenberger (* 1971), deutscher Ingenieurwissenschaftler, Verkehrswissenschaftler und Hochschullehrer
 Thomas Bogenberger (* 1952), deutscher Komponist und Autor